Ла Моска има више значења:

 Ла Моска (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Моска (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику